Juliana Perdigão (cantora)
 Juliana Perdigão (jornalista)
 Juliana Perdigão (voleibolista)

Desambiguação